Papieska elekcja 1187 – papieska elekcja, która odbyła się po śmierci Urbana III i zakończyła się wyborem Grzegorza VIII
 Papieska elekcja 1187 – odbyła się po krótkim pontyfikacie Grzegorza VIII